het meervoud van aquarium
 Aquaria (Battlestar Galactica), een planeet uit het Battlestar Galactica-universum
 Aquaria (computerspel), een 2D-computerspel

Zie ook 

 Aquarium (doorverwijspagina)
 Aquarius (doorverwijspagina)